Die All-Ireland Senior Hurling Championship wird, nach dem Hauptsponsor, auch oft als Guinness Hurling Championship bezeichnet. Sie ist der jährliche ausgetragene Hauptwettbewerb im Hurling und wird von der Gaelic Athletic Association (GAA) organisiert. Die Spiele finden in der Zeit von Mai bis August statt. Das Finale, All-Ireland Final genannt, wird am dritten Sonntag im August im Croke Park in Dublin ausgetragen. Der Sieger erhält den Liam-MacCarthy-Cup.

Austragungsmodus 
In Irland gibt es 32 Countys. Jedes dieser Countys hat ein eigenes GAA County Board zur Regelung des Spielbetriebs. Da die Leistungsunterschiede im Hurling zwischen den einzelnen Countys sehr groß sind, wird für die Teilnahme an der Meisterschaft eine Vorauswahl getroffen. Die restlichen Countys spielen in den sogenannten Tier-2 bzw. Tier-3 Championships dem Christy Ring Cup und dem Nicky Rackard Cup teil.

An der All-Ireland Senior Hurling Championship 2010 nahmen 13 Countys teil. Die Mannschaften im Einzelnen (nach Provinzen):
 Leinster: Kilkenny, Laois, Offaly, Wexford, Dublin, Carlow
 Munster: Clare, Cork, Limerick, Tipperary, Waterford
 Connacht: Galway
 Ulster: Antrim

Die Meisterschaften von Leinster und Munster werden in einen normalen K.O.-System gespielt. Galway und Antrim nehmen seit 2009 an der Provinzmeisterschaft von Leinster teil. Die beiden Sieger stehen direkt im Halbfinale, die Verlierer direkt im Viertelfinale. 

Die übrigen oben genannten Mannschaften spielen eine Qualifikationsserie im K.O.-System. Die beiden verbleibenden Teams sind für das Viertelfinale qualifiziert. Die beiden Sieger der Viertelfinals spielen im Halbfinale gegen die Meister von Leinster und Munster.

Die bisherigen Sieger 
Die Meisterschaft wird seit 1887 ausgetragen. Bisher konnten sich 13 Countys in die Siegerliste eintragen. Die erfolgreichsten Teams kommen aus den Provinzen Munster und Leinster. Rekordsieger ist Kilkenny mit 34 Titeln vor Cork (30) und Tipperary (28).

Anmerkungen:
 1.) Das Spiel wurde abgebrochen und Cork der Titel zugesprochen. 
 2.) Dublin verließ nach 50 Minuten, aufgrund einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung, das Spielfeld. Cork wurde der Titel zugesprochen.
 3.) Das Spiel wurde nach 60 Minuten abgebrochen. Wexford verließ das Spielfeld, da sie keinen Ersatz für einen verletzten Spieler finden konnten.
 4.) Das Spiel wurde aufgrund von Einspruch und Gegeneinspruch neu angesetzt. Ein Spieler von Cork war britischer Armeereservist, und ein Spieler von Kilkenny hatte vorher schon für Waterford in der Meisterschaft gespielt.
 5.) Das für den 18. Februar 1912 in Cork geplante Endspiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Spielfeldes abgesagt. Das Spiel wurde für den 12. Mai 1912 in Thurles neu angesetzt. Limerick trat nicht an, daraufhin wurde Kilkenny der Titel zugesprochen.

Siegerliste

Weblinks 
 GAA Website
 Rolls of Honour
 All-Ireland Senior Hurling Championship 2013

Literatur 
 Eoghan Corry, The GAA book of lists Hodder Headline, Dublin 2005. (ISBN 0340896957)

Sportveranstaltung in Irland
Hurlingwettbewerb
Erstveranstaltung 1887